Как я обсуждал… (мою сексуальную жизнь) () — французский комедийная мелодрама 1996 года, поставленная режиссёром Арно Деплешеном. Премьера фильма состоялась на 49 Каннском кинофестивале 1996 года, где он принимал участие в основной конкурсной программе.

В 2015 году Арно Деплешен поставил приквел фильма под названием «Три воспоминания моей юности».

Сюжет 
Поль Дедалю — преподаватель университетской кафедры в пригороде Парижа, который мечтает стать писателем, но уже пять лет не может дописать диссертацию. Он живёт своей особой жизнью: постоянно влюбляется, потом разочаровывается, немного сходит с ума, лечится, а затем впадает в глубокую депрессию. Он пытается постоянно работать над собой и измениться к лучшему. И пытается понять смысл жизни. Правда, это у него получается не всегда…

В ролях

Награды

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции 1996 года
Фильмы на французском языке
Фильмы Арно Деплешена
Фильмы France 2 Cinéma
Фильмы Why Not Productions
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma